Лариса Ивановна Дядькова (9 марта 1952, Зеленодольск, Татарская АССР) — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано), директор оперы в Приморском театре оперы и балета, солистка оперы Мариинского театра. Заслуженная артистка России (1996), Народная артистка России (2003).

Окончила Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова (класс И. П. Левандо-Тимановой). С 1978 — солистка оперы Академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне — Мариинского театра). Исполняет ведущие партии в русских и зарубежных операх, гастролирует с театром во многих странах. Выступает в спектаклях крупнейших театров мира и на международных фестивалях. Участвует в записях на аудио-и видеодиски спектаклей Мариинского театра.

Семья 
Живёт с семьёй неподалёку от Люксембурга.

Вокальные партии 
 «Иван Сусанин» М. И. Глинки — Ваня
 «Руслан и Людмила» М. И. Глинки — Ратмир
 «Хованщина» М. П. Мусоргского — Марфа
 «Князь Игорь» А. П. Бородина — Кончаковна
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского — Ольга
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского — Филиппьевна, няня
 «Мазепа» П. И. Чайковского — Любовь
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского — Полина, Графиня
 «Садко» Н. А. Римского-Корсакова — Нежата
 «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова — Алконост
 «Кащей Бессмертный» Н. А. Римского-Корсакова — Кащеевна
 «Огненный ангел» С. С. Прокофьева — настоятельница монастыря, гадалка
 «Обручение в монастыре» С. С. Прокофьева — Дуэнья
 «Мёртвые души» Р. К. Щедрина — Коробочка
 «Трубадур» Джузеппе Верди — Азучена
 «Бал-маскарад» Джузеппе Верди — Ульрика
 «Аида» Джузеппе Верди — Амнерис
 «Фальстаф» Джузеппе Верди — миссис Квикли
 «Золото Рейна» Рихарда Вагнера — Фрика
 «Валькирия» Рихарда Вагнера — Фрика
 «Гибель богов» Рихарда Вагнера — Вальтраута
 «Саломея» Рихарда Штрауса — Иродиада
 «Русалка» Антонина Дворжака — Баба-яга
 «Черевички» П. И. Чайковского — Солоха

Награды и звания 
 Орден Дружбы (2010).
 Народная артистка России (2003).
 Заслуженная артистка России (1996).
 Лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки (II премия, 1984). Удостоена премии «Золотой софит» за лучшую работу оперного артиста (1998).

Примечания

Ссылки 

 https://web.archive.org/web/20160107195514/http://www.utrospb.ru/articles/17670/
 Лариса ДЯДЬКОВА: «Мариинка — шанс обрести себя»
 http://www.belcanto.ru/diadkova.html
 Лариса Дядькова: «Радуюсь встрече с городом…»

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Лауреаты премии «Золотой софит»
Оперная труппа Мариинского театра
Меццо-сопрано России
Меццо-сопрано СССР